Antichristus est le premier tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Lanctôt au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence à l'Antéchrist.

Résumé 
L'A.N.G.E. est un service secret. L'histoire se passe dans la base de Montréal. Alors que les agents Océane Chevalier et Cindy Bloom sont en mission de routine, une suite d'évènements étonnants se produit. Parmi ces évènements, un homme qui arrive dès que les agents sont en danger et qui écrit des mots avec du sang vieux de 2000 ans. Appelés en renfort, Yannick Jeffrey et Vincent McLeod essayent de résoudre cette énigme. De plus, un faux prophète annonce l'arrivée de l'antéchrist, une prophétie que Yannick semble prendre très au sérieux... sans oublier qu'un agent secret du Vatican enquête sur la même chose...

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2007
2007 en fantasy